Vinter-OL 1994 blev afholdt i Lillehammer i Norge og regnes ofte for at være et af de større og mest vellykkede i Vinter-OL's historie.

Der var kun forløbet to år fra seneste Vinter-OL, så fra 1994 og fremefter er Vinter-OL forskudt 2 år i forhold til Sommer-OL.

Norge og Rusland blev de største guldvindere.

Medaljestatistik 

 
Sport i 1994
Lillehammer